Ганна Маклеод — британська хокеїстка
 Джон Маклеод — шотландський лікар
 Катлін Маклауд — австралійська баскетболістка
 Кен Мак-Лауд — шотландський письменник
 Майк Мак-Леод — британський легкоатлет

Див. також 
 Маклеод (округ, Міннесота)